Thüringen kan syfta på:

 Hertigdömet Thüringen – ett markgrevskap 631–1440
 Land Thüringen – en fristat och ett förbundsland i Tyskland, 1920-1952
 SMS Thüringen – ett tyskt slagskepp

Geografi

Tyskland 

 Thüringen – ett förbundsland, 
 Thüringer Wald – ett bergssystem

Österrike 

 Thüringen (kommun) – i distriktet Bludenz och förbundslandet Vorarlberg, Politischer Bezirk Bludenz,

Se även
 Thüringar – ett germanskt folk som bebodde områden i nuvarande mellersta Tyskland